LEDA/PGC 869 ist eine Balken-Spiralgalaxie vom Hubble-Typ SBcd im Sternbild Pegasus nördlich der Ekliptik, die schätzungsweise 220 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt ist. Die Galaxie gilt als Mitglied der NGC 7831-Gruppe oder LGG 1.

Im selben Himmelsareal befinden sich u. a. die Galaxien NGC 39 und NGC 43.

NGC 7831-Gruppe (LGG 1)

Weblinks 
 SIMBAD Astronomical Database

Einzelnachweise